Bruno Casimiro Alberto Emilio Fernando de Ysenburg y Büdingen (14 de junio de 1837 - 26 de enero de 1906) fue el tercer Príncipe de Ysenburg y Büdingen. Bruno fue el mayor de los hijos de Ernesto Casimiro II, 2º Príncipe de Ysenburg y Büdingen, y de su esposa la Condesa Tecla de Erbach-Fürstenau.

Carrera política 
Como noble, Bruno fue un miembro de la Cámara Alta de los Estados del Gran Ducado de Hesse de 1861 a 1906. Sirvió como su presidente por primera vez entre 1878 y 1889, y por segunda vez entre 1889 y 1900.

Matrimonio e hijos 
Primero, Bruno contrajo matrimonio con Matilde de Solms-Hohensolms-Lich, hija del Príncipe Fernando de Solms-Hohensolms-Lich y su esposa la Condesa Carolina de Collalto y San Salvatore, el 31 de julio de 1862 en Lich. Bruno y Matilde tuvieron dos hijas antes de la muerte de Matilde el 11 de septiembre de 1867:

 Princesa Eduviges de Ysenburg y Büdingen (1 de noviembre de 1863, Büdingen - 1 de julio de 1925, Ortenberg)
 ∞ Botho, Príncipe de Stolberg-Rossla (1850-1893) el 27 de septiembre de 1883 en Büdingen; con descendencia.
 ∞ Conde Kuno de Stolberg-Rossla (1862-1921) el 31 de agosto de 1902 en Rossla; sin hijos.

 Princesa Isabel de Ysenburg y Büdingen (21 de diciembre de 1864, Büdingen - 16 de noviembre de 1946 Heilsberg)
 ∞ Rudolf, Barón de Thüngen (1855-1929) el 25 de septiembre de 1889 en Büdingen; con descendencia.

Bruno contrajo matrimonio por segunda vez con la Condesa Bertha de Castell-Rüdenhausen, hija del Conde Heredero Adolfo de Castell-Rüdenhausen y su esposa, la Baronesa María de Thüngen, el 30 de septiembre de 1869 en Rüdenhausen. Bruno y Bertha tuvieron ocho hijos:

 Princesa Emma de Ysenburg y Büdingen (28 de agosto de 1870, Büdingen - 13 de diciembre de 1944, Laubach)
 ∞ Conde Otón de Solms-Laubach (1860-1904) el 14 de abril de 1898 en Büdingen; con descendencia, entre ellos el Conde Jorge Federico de Solms-Laubach (padre de la Condesa Mónica de Solms-Laubach, esposa del Príncipe Ernesto Augusto de Hannover, y abuela materna de la Condesa Donata de Castell-Rüdenhausen).

 Princesa María de Ysenburg y Büdingen (28 de mayo de 1875, Büdingen - 22 de octubre de 1952, Gießen).
 Wolfgang, 4º Príncipe de Ysenburg y Büdingen (30 de marzo de 1877, Büdingen - 29 de julio de 1920, Gößweinstein)
 ∞ Condesa Adelaida de Rechteren-Limpurg (1881-1970) el 26 de septiembre de 1901 en Sommerhausen; sin hijos.

 Princesa Tecla de Ysenburg y Büdingen (16 de octubre de 1878, Büdingen - 22 de febrero de 1950 Mistelbach)
 ∞ Príncipe Manfred V de Collalto y San Salvatore (1870-1940) el 9 de mayo de 1901 en Büdingen; sin hijos.

 Princesa Matilde de Ysenburg y Büdingen (26 de marzo de 1880, Büdingen - 25 de abril de 1947, Herrnsheim)
 ∞ Barón Cornelio Heyl de Herrnsheim (1874-1954) el 11 de abril de 1907 en Büdingen; con hijos.

 Princesa Elena de Ysenburg y Büdingen (14 de noviembre de 1881, Büdingen - 22 de marzo de 1951, Gelnhausen).
 Princesa Hertha de Ysenburg y Büdingen (27 de diciembre de 1883, Büdingen - 30 de mayo de 1972, Glücksburg)
 ∞ Príncipe Alberto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1863-1948) el 15 de septiembre de 1920 en Büdingen; con hijos.

 Princesa Ana de Ysenburg y Büdingen (10 de febrero de 1886, Büdingen - 8 de febrero de 1980, Detmold).
 ∞ Conde Ernesto de Lippe-Weissenfeld (1870-1914) el 21 de noviembre de 1911 en Büdingen; con hijos.
 ∞ Príncipe Leopoldo IV de Lippe (1871-1949) el 26 de abril de 1922 en Büdingen; con hijos.

Vida 
Bruno estudió leyes en la Universidad de Göttingen. En 1857, se hizo miembro de la fraternidad Saxonia Göttingen Corps. Después de su graduación pasó a ser mayor en el Ejército Imperial y Real autriaco.

Títulos y estilos 
 14 de junio de 1837 - 1840: Su Alteza Serenísima Conde Bruno de Ysenburg y Büdingen
 1840 - 1 de noviembre de 1848: Su Alteza Serenísima Príncipe Bruno de Ysenburg y Büdingen
 1 de noviembre de 1848 - 16 de febrero de 1861: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Ysenburg y Büdingen
 16 de febrero de 1861 - 26 de enero de 1906: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Ysenburg y Büdingen

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Isenburg
Príncipes de Alemania
Políticos de Alemania del siglo XIX
Presidentes de la Primera Cámara de los Estados del Gran Ducado de Hesse